Franciaország
Provenchère, település Doubs megyében
Provenchère, település Haute-Saône megyében